Екатерина Алексеевна Воронина (род. 19 ноября 1946) — советская и российская актриса.

Биография 
Екатерина Воронина родилась 19 ноября 1946 г. в Москве. Окончила Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) по специальности актриса театра и кино. Актёрский факультет. Мастерская Народного артиста СССР Бабочкина Бориса Андреевича.

После окончания института работает на киностудии имени Максима Горького.

14 июля 1972 года вышла замуж за актёра и режиссёра Сергея Никоненко. Вместе с мужем в 1994 году создала «Есенинский культурный центр» на Арбате, где теперь работает директором. Неоднократно снималась в его фильмах. Является членом Союза кинематографистов России и членом Гильдии актёров кино России.

Роли в кино 
  — В старом автобусе — невеста
  — Москва — Кассиопея
 1972 — Юнга Северного флота — мать героя
  — Трын-трава — администратор гостиницы
 1976 — Фантазии Веснухина — Веснухина
  — А у нас была тишина… — Лидия
 1977 — Служебный роман
  — Целуются зори — Фаина
 1978 — Далёкий марш — парикмахерша
  — С любимыми не расставайтесь — Шумилова
 1979 — Расколотое небо — Геркис
  — Прости — прощай — Антонина
  — Цыганское счастье — Ленка
 1981 — Апрельские сны — Настя
  — Ночное происшествие — настоящая Галина Семёновна Укладова
 1982 — Хочу, чтоб он пришёл — Вера, мать Вовки
 1982 — Инспектор ГАИ — пассажирка «Москвича»
  — Люблю. Жду. Лена — Лена
 1983 — Дамское танго — Ольга, жена Фёдора 
 1983 — Утро без отметок — директор школы
  — Если можешь, прости — блондинка
 1984 — Джура — охотник из Мин-Орхара — Елена Сергеевна
  — Корабль пришельцев — Татьяна Зименкова
 1986 — Ералаш (выпуск № 57, сюжет «Друг человека») — мама мальчика
  — Завтра была война — жена директора школы
  — Публикация — мать Марины
 1988 — Ёлки-палки! — Люба
  — Семьянин — Верочка
  — Хочу вашего мужа — Лена, жена
  — Хочу в Америку — мама Игоря
 1993 — Не хочу жениться! — Раиса
  — Курортный роман (серии «Перекресток судьбы», «Чары») — белая магиня Стелла Аполлинарьевна
  — А поутру они проснулись — жена закройщика
  — Богатство — купчиха
  — Любовь как любовь — Галанова
  — Аннушка — Раиса
  — Без срока давности (15-я серия «Письма из прошлого») — Светлана Булкина
  — Охота жить — Марья

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа